Барпы Рыспаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1927 году в селе Арчагуль. Член КПСС.

С 1942 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1942—1995 гг. — секретарь Чаткальского районного суда, судебный пристав, инспектор народного просвещения, секретарь военного комиссариата, ответственный секретарь, заместитель председателя райисполкома, партийный деятель, первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии, первый секретарь Иссык-Кульского райкома КП Киргизии, заместитель председателя Ошского облисполкома, секретарь Ошского облисполкома, министр пищевой промышленности Киргизской ССР, председатель Государственного комитета по издательству, полиграфии и книжной торговле Киргизской ССР, консультант и главный специалист в Министерстве продовольствия Кыргызстана.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го и 6-го созывов, Верховного Совета Киргизской ССР 10-го и 11-го созывов.

Умер в Оше в 2005 году.

Ссылки 
 Чаткал району: Энциклопедия / авт.-түз. А.Орозов и др. — Б.: «Принт Экспресс» б., 2015. — 368 б., илл. ISBN 978-9967-27-851-6

Первые секретари ЦК ЛКСМ Киргизии
Народные комиссары и министры Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 11-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Ошского областного совета
Первые секретари районных комитетов КП Киргизии